Budapest, Magyarország fővárosa
 Budapest (Georgia), település Georgia államban (Amerikai Egyesült Államok)
 Budapest, település Missouri államban (Amerikai Egyesült Államok)

Sajtótermékek
 Budapest, napilap
 Budapest, folyóirat
Együttesek
 Budapest, angol együttes 1999 és 2006 között
Dalok
 Budapest, George Ezra-dal
 Budapest, Jethro Tull-dal
 Budapest, Cseh Tamás-dal
egyéb
 Budapest, holland gyártású személyszállító hajó a Dunán
 WM–16 Budapest: magyar gyártású felderítő és könnyű bombázó repülőgép